Stadtrandsiedlung ist der Name folgender Orte:

 Stadtrandsiedlung (Österreich), staatlich geförderte Siedlungsform in mehreren österreichischen Städten, erbaut 1932–37
 Stadtrandsiedlung (Greifswald), ein Stadtteil in Greifswald
 Stadtrandsiedlung (Potsdam) (Am Stadtrand), eine Ortslage in Potsdam
 Stadtrandsiedlung (Osterburg), ein Wohnplatz der Hansestadt Osterburg (Altmark)
 Stadtrandsiedlung Am Taubenberg, eine Ortslage in Radeberg
 Stadtrandsiedlung (Gemeinde Traiskirchen), Ortsteil von Traiskirchen, Bezirk Baden, Niederösterreich
 Stadtrandsiedlung Blankenfelde, ist eine Ortslage im Berliner Ortsteil Blankenfelde
 Stadtrandsiedlung Buch, eine Ortslage im Berliner Ortsteil Berlin-Karow
 Berlin-Stadtrandsiedlung Malchow, ein Ortsteil im Bezirk Pankow von Berlin
 Das Tonnedörp ist eine Siedlung am Stadtrand von Düren, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch
 Siedlung